benne, plurale di  Benna
 Col delle Benne
 benne, toponimo in lingua italiana, frazione di Verolengo